Flexeiras kan syfta på:

Brasilien 

 Flexeiras (kommun), Alagoas, 
 Flexeiras (ort), Alagoas,